Окленд Атлетикс () — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола (МЛБ) и базирующийся в Окленде, Калифорния. «Атлетик» происходит от «атлетического клуба» в конце XIX века, точнее от «Бейсбольного Атлетического Клуба Филадельфии» . Более известен как «the A’s» (Эйс), а также как «Белые слоны» или просто «Слоны». Один из восьми уставных франчайзи Американской Лиги, клуб был основан в Филадельфии, Пенсильвания в 1901 году как «Филадельфия Атлетикс». В 1955 году оставили Филадельфию и перешли в Канзас-Сити, Миссури как «Канзас-Сити Атлетикс». В 1968 году команда перебралась в Окленд, Калифорния где и находится поныне. В 2002 году команда выиграла 20 игр подряд, побив рекорд Американской Лиги, что нашло отражение в литературе и в кино.

Упоминания 

 Книга Майкла Льюиса «Moneyball  / Человек, который изменил всё» (2003) рассказывает об изменениях в клубе, проведенных главным менеджером Билли Бином (en) 
 Фильм "Человек, который изменил всё (2011) снят по одноименной книге Майкла Льюиса полностью посвящён периоду клуба примерно в 2000–2002 годах. В роли главного менеджера Билли Бина (en)  — Брэд Питт

Статистика

Ссылки 
 Официальный сайт команды 

Клубы МЛБ
Окленд Атлетикс
Компании Окленда (Калифорния)